Termenul „Focar” se poate referi la:

 Focar (matematică), punct al conicelor cu anumite proprietăți. 
 Focar (optică), punct de convergență a razelor de lumină.
 Focar (ardere), parte a unei instalații de ardere.
 Focarul (medicină), centru al unui proces inflamator sau un loc în care se colectează puroiul ori loc de unde se pot răspândi agenți patogeni care provoacă infecții

Vezi și 
 Focus Features, o firmă producătoare de filme
 Ford Focus, o marcă de automobile